The Journey est le titre original du film américain Le Voyage, réalisé par Anatole Litvak en 1959.
 The Journey est un film australien réalisé par Paul Cox en 1972.
 The Journey est un film américain réalisé par Harish Saluja en 1997.
 The Journey est un documentaire américain réalisé par Eric Saperston en 2001.
 The Journey est un film américain réalisé par Edwin Avaness et Emy Hovanesyan en 2002.
 The Journey est le titre anglais du film indien Sancharram réalisé par Ligy J. Pullappaly en 2004.
 The Journey est un film américain réalisé par Scott Marcano en 2007.
  est un film anglais de Nick Hamm sorti en 2016.
  est le titre international de Mère Océan, film documentaire français réalisé par Jan Kounen en 2016.
 The Journey est le premier EP par TheSilenTone en 2018

Voir aussi